Ел Дијесисијете има више значења:

 Ел Дијесисијете (Колима), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Дијесисијете (Наволато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Дијесисијете (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Дијесисијете, Санта Сесилија (Нуево Ларедо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Дијесисијете (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику